Il doppio del torneo di tennis Joplin Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lu Yen-Hsun e Bruno Soares che hanno battuto in finale Brian Baker e Rajeev Ram 3-6, 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Jason Marshall /  Anthony Ross (primo turno)
 Tripp Phillips /  Ryan Sachire (primo turno)

 Lu Yen-Hsun /  Bruno Soares (Campioni)
 Francisco Costa /  Sergio Roitman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Joplin Challenger 2004